FAM46C () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 391 амінокислот, а молекулярна маса — 44 944.

Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки